Yves Michau ist der Name folgender Personen:

* Yves Michaud (Politiker) (* 1930), kanadischer Politiker und Journalist 
 Yves Michaud (Philosoph) (* 1944), französischer Philosoph